Kirovskaja je název pro několik stanic metra, nacházejících se v Ruské federaci.

 Kirovskaja (stanice metra v Nižním Novgorodě) – stanice metra v Nižním Novgorodě na Avtozavodské lince
 Kirovskaja (stanice metra v Samaře) – stanice metra v Samaře